Никола́й Коле́сников:
 Колесников, Николай Алексеевич (род. 1952) — советский тяжелоатлет, ЗМС СССР.
 
 Колесников, Николай Владимирович (1882—1937) — русский офицер, полковник Генерального штаба, военный писатель.
 Колесников, Николай Данилович (1921—1998) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Колесников, Николай Иванович (1929—2009) — советский и российский историк, ректор Южно-Сахалинского государственного педагогического института.
 Колесников, Николай Кондратьевич (1910 — ?) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Колесников, Николай Николаевич (1898—1959) — советский актёр, народный артист РСФСР.
 
 Колесников, Николай Семёнович (1893—?) — советский актёр, народный артист РСФСР.
 Колесников, Николай Фалалеевич (1850—1918) — русский врач, ветеринар.